Kvalifikace ženské dvouhry French Open 2012 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní dvanáct tenistek po výhrách ve třech kvalifikačních kolech.

Hráčky

Nasazení hráček 
  Kiki Bertensová (kvalifikována)
  Andrea Hlaváčková (2. kolo)
  Karin Knappová (1. kolo)
  Akgul Amanmuradovová (2. kolo)
  Heather Watsonová (kvalifikována)
  Eva Birnerová (kvalifikována)
  Misaki Dojová (2. kolo)
  Mariana Duqueová Mariñová (1. kolo)
  Stefanie Vögeleová (2. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová Blancová (3. kolo)
  '''Karolína Plíšková (kvalifikována)
  Olivia Rogowska (1. kolo)
  Julia Putincevová (2. kolo)
  Sesil Karatančevová  (3. kolo)
  Laura Robsonová  (3. kolo)
  Valeria Savinychová (1. kolo)
  Gisela Dulková (1. kolo)
  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Kurumi Naraová (1. kolo)
  Erika Semaová (2. kolo)
  Lara Arruabarrenaová-Vecinová (kvalifikovaná)
  Jill Craybasová (2. kolo)
  Alison Riskeová (1. kolo)
  Iryna Brémondová ''(2. kolo)

Kvalifikantky 
  Kiki Bertensová
  Čan Jung-žan  Jaroslava Švedovová  Alexa Glatchová  Heather Watsonová  Eva Birnerová  Dinah Pfizenmaierová  Heidi El Tabakhová  Lauren Davisová  Lara Arruabarrenaová-Vecinová  Karolína Plíšková  Čang Šuaj Pavouky kvalifikací 

 První kvalifikantka 

 Druhá kvalifikantka 

 Čtvrtá kvalifikantka 

 Pátá kvalifikantka 

 Šestá kvalifikantka 

 Sedmá kvalifikantka 

 Osmá kvalifikantka 

| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=10
| RD2-team1= Garbiñe Muguruzaová Blancová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Elina Svitolinová
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Julia Bejgelzimerová
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=21
| RD2-team4=

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Externí odkazy 
 Pavouk kvalifikace ženské dvouhry

French Open 2012